Dream Street:

 Dream Street — второй студийный альбом американской певицы Джанет Джексон.
 «Dream Street» — песня Джанет Джексон с одноимённого альбома.
 Dream Street — студийный альбом Пегги Ли (1957).